Logan Sankey (ur. 28 maja 1998 w Steamboat Springs) – amerykańska skoczkini narciarska. Medalistka mistrzostw kraju, uczestniczka mistrzostw świata juniorów oraz mistrzostw świata seniorów.

Przebieg kariery 
Swoje pierwsze występy w zawodach pod egidą FIS zaliczyła startując w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Falun w sezonie 2014/2015. Zajmowała wówczas lokaty w drugiej dziesiątce stawki. Następnie na początku lutego wzięła udział w Mistrzostwach Świata Juniorów 2015 rozgrywanych w Ałmaty, w których zajęła trzydzieste miejsce. Był to jej ostatni start w zawodach w tym sezonie.

Kolejny sezon zaczęła dopiero w drugiej połowie lutego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2016 w Lillehammer, gdzie indywidualnie zajęła dwunastą lokatę, a w drużynie dziesiątą. Niespełna tydzień później wystartowała w drugim w swojej karierze juniorskim czempionacie w Râșnovie. Indywidualnie ponownie była trzydziesta, a w zmaganiach drużynowych zajęła dwunaste miejsce. Pod koniec czerwca podczas mistrzostw kraju wywalczyła brązowy medal.

Sezon 2016/2017 rozpoczęła startami w zawodach FIS Cup, które odbywały się w Hinterzarten. Zajęła miejsca w trzeciej dziesiątce zawodów. Wystartowała także w Notodden, gdzie była 45. Dzień później stanęła na starcie Pucharu Kontynentalnego rozgrywanego w tym samym mieście. Sklasyfikowana była na miejscach w czwartej i piątej dziesiątce. Na początku stycznia wróciła do startów w trzecioligowym cyklu podczas konkursów w Eau Claire, gdzie plasowała się dwa razy w czołowej dziesiątce. Na początku lutego wystartowała w Park City w Mistrzostwach Świata Juniorów 2017. W drużynie zajęła ósme miejsce, a w konkursie indywidualnym była 38.

Sezon 2017/2018 zainaugurowała zawodami FIS Cup w szwajcarskim Kanderstegu zajmując miejsca na przełomie trzeciej i czwartej dziesiątki. W grudniu 2017 ponownie stanęła na starcie cyklu w Whistler, dwukrotnie zajmując siódme miejsce. Tydzień później wystąpiła w zawodach rozpoczynających Puchar Kontynentalny w Notodden zajmując odpowiednio 16. i 15. lokatę. W połowie stycznia zadebiutowała w Pucharze Świata w Ljubnie, zajmując ostatecznie 37. miejsce w konkursie. Na początku lutego wystąpiła po raz czwarty w mistrzostwach świata juniorów, które miały miejsce w Kanderstegu. Indywidualnie zajęła dwudzieste miejsce, co na płaszczyźnie jej dotychczasowych startów w tych zawodach jest jej najlepszym wynikiem. Drużynowo była dziesiąta oraz jedenasta. Pod koniec marca wzięła udział w finałowych zawodach Pucharu Świata w Oberstdorfie, jednak jej udział skończył się na kwalifikacjach.

Następny sezon rozpoczęła startem w połowie grudnia w Notodden w ramach Pucharu Kontynentalnego, gdzie plasowała się dwukrotnie w drugiej dziesiątce. Parę dni później wzięła udział w zawodach FIS Cup w Park City, zajmując lokaty w czołowej dziesiątce. W drugiej połowie stycznia wystąpiła podczas zawodów Pucharu Świata w Zaō. Starty indywidualne skończyły się lokatami w piątej dziesiątce, a razem z drużyną sklasyfikowana została na siódmym miejscu. Pojawiła się także na starcie w Râșnovie, w Hinzenbach i w Ljubnie lecz nie udało jej się wywalczyć żadnych punktów do klasyfikacji cyklu. Pod koniec lutego wzięła udział w konkursie drużynowym podczas seniorskich Mistrzostw Świata 2019 w Seefeld, gdzie zajęła dziesiąte miejsce.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Sankey na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Sankey na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Sankey na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Urodzeni w 1998
Ludzie urodzeni w Steamboat Springs
Amerykańskie skoczkinie narciarskie